Alceu Maia é um instrumentista, cavaquinista, violonista e compositor de música popular brasileira.

Discografia 
Alceu Maia
Alceu Maia-Brasil chorinho

Compositores do Rio de Janeiro (estado)